Муравьи́:
 Муравьи () — семейство общественных насекомых, кроме того, составная часть в названиях низших таксонов этого семейства;
 Муравьи () — первая книга трилогии французского писателя Бернарда Вербера «Муравьи».

Населённые пункты 

 Муравьи — деревня в Жирятинском районе Брянской области (Россия);
 Муравьи — деревня в Шимском районе Новгородской области (Россия);
 Муравьи — село в Новгород-Северском районе Черниговской области (Украина).

См. также 
 Муравей (значения)
 Муравьи в геральдике